Székely oder Szekely steht für:
 Székely (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Székely von Kövend, ungarisch-österreichisches Adelsgeschlecht
 Szekely Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Székely ist der Name folgender Orte:
 Székely (Ungarn) in Ungarn

Siehe auch:
 Sekely
 Sekelj